Amour fou, un téléfilm réalisé par Roger Vadim (1993) ;
 Amour fou, un épisode de la  de la série télévisée X-Files (1997) ;
 Amour fou, le 21e épisode de la série d'animation The New Batman Adventures (1997), adaptation du comics Mad Love ;
 Amour fou, un film réalisé par Jessica Hausner (2014) ;
 Amour fou, une mini-série réalisée par Mathias Gokalp (2020).

Voir aussi  
 Un amour fou (), un film italien de Piero Schivazappa, sorti en 1994